Extra-muros est une expression latine signifiant littéralement « hors-les-murs ». Elle peut faire référence à :
Extra-muros, un album de musique de Gianmaria Testa paru en 1996 ;
 l'appellation usuelle des extensions urbaines au-delà des limites d'une métropole ou d'une ville de taille importante, la dénomination de banlieue étant plus fréquente.
 Dans le langage politique suisse, Extra-muros indique une session du parlement ou du Conseil fédéral qui n'a pas lieu au Palais fédéral mais dans un lieu inhabituel (par exemple dans une autre ville).

Référence